Victory Lap (Propagandhi), een album van Propagandhi
Victory Lap (Nipsey Hussle), een album van Nipsey Hussle